Schlein è un nome di famiglia tedesco. Può riferirsi a:

Persone
 Benjamin Schlein (* 1975) - fisico matematico italiano
 Elly Schlein (* 1985) - politica italiana
 Mordechai Schlein (1930-1944) - ucraino-bielorusso oppositore politico al Nazismo
 Otto Josef Schlein (1895-1944) - medico tedesco oppositore politico al Nazismo
 Rory Schlein (* 1984) - corridore di speedway australiano
 Miriam Schlein (1926-2004) - scrittrice statunitense

Toponomastica
 Schlein (Sölk) - località austriaca di Sölk nello Steiermark